Это список знаменосцев, которые представляли Сербию и Черногорию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Сербия и Черногория на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Сербия и Черногория